

Зашижемське сільське поселення — сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Зашижемське сільське поселення — сільське поселення, Совєтський район, Кіровська область